S64 ou S-64 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 Narval (S-64), un sous-marin de la marine espagnole ;
 Sikorsky S-64 Skycrane, un hélicoptère américain.

Sciences 
Chimie
 Le conseil de prudence : En cas d’ingestion, rincer la bouche avec de l’eau (seulement si la personne est consciente)., sur les étiquettes de produits chimiques.

Médecine
 Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main, d’après la classification internationale des maladies.

Transports 
  Ligne S64 du Réseau express régional de Charleroi en Belgique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
Sigle de 3 caractères